NGC 7005 — группа звёзд в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7005
Водолей (созвездие)
Группы звёзд